

Карашина — село, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район

Карашина — міське селище, Кашкадар'їнська область, Дехканабадський район